Нада Наумович (; 22 апреля 1922, Крагуевац — 21 октября 1941, Шумарице) — югославская студентка, партизанка Народно-освободительной войны Югославии и одна из жертв расстрелов в Крагуеваце. Народный герой Югославии.

Биография 
Родилась 22 апреля 1922 в Крагуеваце. Окончила там школу, в шестом классе гимназии вступила в революционное молодёжное движение. После школы поступила на медицинский факультет Белградского университета, в 1940 году была принята в Коммунистическую партию. Активно участвовала в студенческих демонстрациях.

После начала войны Нада прекратила обучение и вступила в партизанское подполье. В своём доме она организовала медицинский пункт и начала проводить курсы оказания первой помощи, для чего закупала лекарства, бинты, хирургические инструменты и прочее медицинское оборудование. Нада оказывала помощь раненым партизанам, чем завоевала их симпатии. Тем временем её подруга, которая работала служащей в полиции, создала фальшивые документы для Нады, чем позволила ей попасть в Белград и начать там партизанскую деятельность.

20 октября 1941 Нада была захвачена немцами в заложники в Крагуеваце. В ответ на атаки партизан немцы начали расстреливать заложников, и Нада погибла одной из первых. Указом Президиума Народной скупщины СФРЮ от 20 декабря 1951 Наде было присвоено посмертно звание Народного героя Югославии.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Казнённые во Вторую мировую войну
Женщины в Народно-освободительной войне Югославии
Медики Сербии
Коммунисты Югославии
Коммунисты Сербии
Расстрелянные в Сербии
Казнённые в 1941 году
Заложники
Медики Югославии